Příjmení Kapúr (anglicky Kapoor) může označovat tyto osobnosti:

Členové indické filmové dynastie 
 Karína Kapúrová (* 1980) – indická filmová herečka, dcera Randžíra a sestra Karismy
 Karisma Kapúrová (* 1974) – indická filmová herečka, dcera Randžíra a sestra Karíny
 Prithvírádž Kapúr (1906–1972) – indický filmový a divadelní herec, otec Rádže, Šammího a Šasiho
 Rádž Kapúr (1924–1988) – indický filmový režisér, syn Prithvírádže Kapúra
 Ranbír Kapúr (* 1982) – indický filmový herec, syn Rišiho Kapúra
 Randžír Kapúr (* 1947) – indický filmový herec a producent, syn Rádže Kapúra
 Riši Kapúr (* 1952) – indický filmový herec, syn Rádže Kapúra
 Šammí Kapúr (1931–2011) – indický filmový herec, syn Prithvírádže Kapúra
 Šasi Kapúr (1938–2017) – indický filmový herec a producent, syn Prithvírádže Kapúra

Indická příjmení